Musculus är ett släkte av musslor som beskrevs av Peter Friedrich Röding 1798. Musculus ingår i familjen blåmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blåmusslor
Musculus